Серге́й Рыбако́в: Рыбаков, Сергей Гаврилович (1867—1921) — российский этнограф, краевед и фольклорист.
 Рыбаков, Сергей Евгеньевич (род. 1968) — член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Владимирской области.
 Рыбаков, Сергей Иванович (1939—2000) — учёный-геолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).
 Рыбаков, Сергей Юрьевич (род. 1971) — советский и российский футболист.